Robert Prévost (1918-), historien québécois ;
 Robert Prévost (1927-1982), décorateur de théâtre québécois.
 Robert Prévost (1893-1967), peintre français.